Irvineia är ett släkte av fiskar. Irvineia ingår i familjen Schilbeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Irvineia